Dave Lapham – ex giocatore statunitense di football americano
 David Lapham – fumettista statunitense
 Elbridge G. Lapham – politico statunitense
 Increase A. Lapham – scienziato statunitense
 Oscar Lapham – politico statunitense
 Roger Lapham – politico statunitense